Ампоста () — місто та муніципалітет у кумарці Монсіа провінції Таррагона, Автономна область Каталонія. Адміністративний центр кумарки Монсіа.

Населення

Світлини

Посилання 

 
 Ayuntamiento de Amposta, la página cuenta con traductor 
 Página web de Amposta Xarxa Ciutadana, información de Amposta 
 Página web de Amposta.info, información de Amposta 
 Información de la Generalidad de Cataluña
 Información del Instituto de Estadística de Cataluña 
 Amposta 2006, Capital de la Cultura Catalana
 Turisme Amposta (Delta de l'Ebre tot l'any) 

Монсіа
Міста Каталонії
Міста Іспанії